Desa Prapag Kidul kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Prapag Kidul (administrativ by i Indonesien, lat -7,67, long 109,83), Jawa Tengah, 
 Desa Prapag Kidul (administrativ by i Indonesien, lat -6,82, long 108,86), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar